Нести (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нести, Фульвио (1925—1996) — итальянский футболист.
 Нести, Энтони (род. 1967) — суринамский пловец. См. также 
 Nestea — зарегистрированный товарный знак бутилированного холодного чая от компании Nestle.